Osoje (Dicmo), een plaats in de Kroatische gemeente Dicmo
 Osoje (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar
 Osoje (Posušje), een plaats in de gemeente Posušje in Bosnië-Herzegovina
 Osoje (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje
 Osoje (Tuzla), een plaats in de gemeente Tuzla in Bosnië-Herzegovina
 Osoje (Vareš), een plaats in de gemeente Vareš in Bosnië-Herzegovina